Кубок Англии 1921/1922 () — 47-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Хаддерсфилд Таун», в финале победивший «Престон Норт Энд» со счётом 1:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира сыграли 12 победителей шестого квалификационного раунда, а также 41 (из 44) клубов, представляющих Первый и Второй дивизионы Футбольной лиги. Оставшиеся клубы Второго дивизиона, «Ковентри Сити» и «Ротерем Каунти», начали участие в турнире с пятого квалификационного раунда, а клуб Первого дивизиона «Бирмингем» получил отказ в участии в Кубке Англии, так как не предоставил необходимые для этого документы.

Из клубов Третьего дивизиона «Абердэр Атлетик» и «Чарльтон Атлетик» начали выступление в турнире с экстрапредварительного раунда, а девять других — с пятого квалификационного раунда («Брентфорд», «Бристоль Роверс», «Эксетер Сити», «Джиллингем», «Мертир Таун», «Ньюпорт Каунти», «Нортгемптон Таун», «Норвич Сити» и «Суонси Таун»). Оставшиеся 11 клубов Третьего дивизиона получили прямые путёвки в первый основной раунд турнира. Вот их список:

Уотфорд
Брайтон энд Хоув Альбион
Лутон Таун
Суиндон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Плимут Аргайл
Саутгемптон
Портсмут
Саутенд Юнайтед
Рединг

Из клубов Третьего северного дивизиона две команды («Галифакс Таун» и «Уиган Боро») не сыграли в турнире, девять команд начали выступления с четвёртого квалификационного раунда («Дарлингтон», «Дарем Сити», «Гримсби Таун», «Хартлпулз Юнайтед», «Линкольн Сити», «Рочдейл», «Саутпорт», «Стокпорт Каунти» и «Рексем»), а оставшиеся — с пятого квалификационного раунда.

32 матча первого раунда прошли в субботу, 7 января 1922 года. В 11 из них была зафиксирована ничья, переигровки состоялись на следующей неделе. Матч между «Суонси Таун» и «Вест Хэм Юнайтед» потребовал двух переигровок.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 28 января 1922 года. Пять матчей завершились ничьей, переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Брэдфорд Сити» и «Ноттс Каунти» потребовал двух переигровок.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда прошли в субботу, 18 февраля 1922 года. Четыре из них завершились ничейным исходом, переигровки состоялись 22 февраля.

Четвёртый раунд 
Четыре матча четвёртого раунда прошли в субботу, 4 марта 1922 года. Три из них закончились вничью, переигровки состоялись 8 марта.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 25 марта 1922 года.

Финал 

Финал прошёл 29 апреля 1922 года на стадионе «Стэмфорд Бридж». В нём встретились «Хаддерсфилд Таун» и «Престон Норт Энд». Победу благодаря единственному мячу, забитому с одиннадцатиметровой отметки, одержал «Хаддерсфилд».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1921
Футбол в Англии в сезоне 1921/1922
Футбол в Европе в 1921 году
Футбол в Европе в 1922 году